Poda je lahko:
 Srbija
 Poda, Sjenica

 BiH
 Poda, Gacko
 Poda, Jablanica

 Črna gora
 Poda, Bijelo Polje
 Poda, Cetinje